Por Verdon pode estar à procura de:
 Verdon (Dordonha)
 Verdon (Marne)
 Verdon (Dakota do Sul)
 Verdon (Nebraska)

Desambiguações de topônimos